Шафт может означать:

Фамилия
 Шафт, Ханни (1920—1945) — боец коммунистического сопротивления фашизму в Нидерландах.

Кинофильмы
 Шафт — фильм 1971 года, США
 Шафт — фильм 2000 года, США
 Шафт — фильм 2019 года, США

Прочее
 Shaft — японская аниме-студия.
 Шафт () — в гольфе — стержень клюшки. В зависимости от назначения изготавливается из металла или углепластика